

Hydronymes

Bolivie & Brésil 

 Le Guaporé est un cours d'eau de Bolivie et du Brésil, parcourant dans ce pays les États du Mato Grosso et du Rondônia

Brésil 

 Le Guaporé est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul